Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Brent Haygarth e Aleksandar Kitinov che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 0-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1999
ATP Tour 1999